В парному розряді жіночого тенісного турніру Tasmanian International 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Ріта Гранде і Емілі Луа виграли титул, у фіналі перемігши пару Кім Клейстерс і Алісія Молік 6–2, 2–6, 6–3.

Сіяні пари 

 Кара Блек /  Деббі Грем (1-ше коло)
 Кетеліна Крістя /  Руксандра Драгомір (чвертьфінал)

 Елс Калленс /  Катарина Среботнік (півфінал)
 Ріта Гранде /  Емілі Луа (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Tasmanian International